Трастевере — многозначный термин.

 Трастевере — район узких средневековых улочек на западном берегу Тибра в Риме.
 Трастевере — главный вокзал, обслуживающий город и коммуны Рима (Италия). 
  — итальянский комедийный фильм 1971 года выпуска.